Municipio de Chester puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chester (condado de Arkansas, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Arkansas.
 Municipio de Chester (condado de Crawford, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Chester (condado de Dallas, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Chester (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Chester (condado de Douglas, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Chester (condado de Lake, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Chester (condado de Logan, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Chester (condado de Wabash, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wabash.
 Municipio de Chester (condado de Wells, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Chester (condado de Howard, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Chester (condado de Poweshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Poweshiek.
 Municipio de Chester (condado de Eaton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Eaton.
 Municipio de Chester (condado de Otsego, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Otsego.
 Municipio de Chester (condado de Ottawa, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Chester (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Chester (Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Saunders.
 Municipio de Chester (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Morris.
 Municipio de Chester (condado de Clinton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Chester (condado de Geauga, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Geauga.
 Municipio de Chester (condado de Meigs, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Meigs.
 Municipio de Chester (condado de Morrow, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morrow.
 Municipio de Chester (condado de Wayne, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Chester (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Delaware.